Александр Александрович Аверьянов () — российский футболист, полузащитник, тренер. Сын футболиста и тренера Александра Аверьянова.

Биография 
Играл за самарские «Крылья Советов» с 1994 по 1998 год, когда во главе команды находился его отец. В 1998, после ухода Аверьянова-старшего в ярославский «Шинник» в связи с истечением контракта перешёл в московское «Торпедо».

В 2001 году окончил Высшую школу тренеров. Один сезон тренировал любительский клуб «Красный Октябрь». Работал в спорткомитете Долгопрудного, генеральным директором ФК «Долгие Пруды». В 2007—2019 годах — тренер-селекционер московского «Спартака».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Александры Аверьяновы
 Первое интервью уволенного шеф-скаута «Спартака»: «Могли привезти Салаха, Мане и Мареза — клуб недоработал»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Океан»
Игроки ФК «Океан-д»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Волгарь»